El Duque Federico Augusto de Holstein-Oldemburgo (20 de septiembre de 1711, Gottorp, Schleswig - 6 de julio de 1785, Oldemburgo) era el hijo de Cristián Augusto, regente de Holstein-Gottorp, y de su esposa la Margravina Albertina Federica de Baden-Durlach.

Matrimonio e hijos 
Federico Augusto contrajo matrimonio el 21 de noviembre de 1752 con la Princesa Ulrica Federica Guillermina de Hesse-Kassel; la pareja tuvo tres hijos:
 Duque Pedro Federico Guillermo de Oldemburgo (3 de enero de 1754 - 2 de julio de 1823)
 Luisa de Holstein-Gottorp-Oldenburgo (2 de octubre de 1756 - 31 de julio de 1759), murió en la infancia.
Eduviges Sofía Carlota (22 de marzo de 1759 - 20 de junio de 1818), reina de Suecia y Noruega como esposa de Carlos XIII de Suecia.

Historia 
La emperatriz Catalina la Grande de Rusia, en nombre de su hijo Pablo de Rusia, último Duque de Holstein-Gottorp, cedió las tierras del ducado a Dinamarca. A cambio, Dinamarca cedió el Ducado de Oldemburgo y el condado de Delmenhorst a los Príncipes Obispos de Lübeck, una rama cadete de los Duques de Gottorp. Así, Federico Augusto de Holstein-Gottorp, Príncipe Obispo de Lübeck, se convirtió en Duque de Oldenburgo.

Su hijo y heredero, Pedro Federico Guillermo, lo sucedió como Duque Guillermo I de Oldenburgo.

Ancestros

Véase también 

 Anexo:Gobernantes de Oldemburgo

Referencias 

Duques de Oldemburgo (Holstein-Gottorp)
Caballeros de la Orden de San Andrés
Obispos luteranos de Alemania
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Nacidos en Schleswig
Fallecidos en Oldemburgo